
Termin -{BOP}- ima više značenja.

 -{OPN1SW}-, GPCR
 BOP reagens, benzotriazol-1-il-oksi-tris-(dimetilamino)-fosfonium heksafluorofosfat